C., voorheen Het Cultuurgebouw in Hoofddorp
 Cultuurgebouw Zinder, een cultuurcomplex in Tiel